2 miejscowości w Polsce: 
 Przeczów – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów 
 Przeczów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice